Большая Кивара — деревня в Воткинском районе Удмуртии. Административный центр сельского поселения Большекиварское.

География 
Деревня расположена в низовьях реки Кивара в лесистой местности на крайнем востоке республики, в 17 км к северо-востоку от Воткинска и в 67 км от Ижевска.

Имеются подъездные дороги от проходящей в 1,5 км к западу от деревни автодороги Воткинск — Пермь. От деревни на восток отходит тупиковая дорога к малой деревне Подгорный.

Население

Примечания 

Населённые пункты Воткинского района